In 2001 werd de 45ste editie van de Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalklasse van Brazilië. De competitie werd gespeeld van 1 augustus tot 1 december. Atlético Paranaense werd kampioen.

Eindstand

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2001
Campeonato Brasileiro Série A